Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, cujo código é SEA
Sociedade Esportiva Alecrinense, time brasileiro de futsal conhecido pela sigla "SEA"

 "Sea", álbum de estúdio de Jorge Drexler, lançado em 2001

 "The Sea", álbum de estúdio de Corinne Bailey Rae, lançado em 2010
The Sea (álbum de Melanie C), lançado em 2011

Desambiguações de siglas